Lanes ist der Familienname folgender Personen:

 Mathieu Lanes  (1660–1725), französischer Komponist, Organist und Cembalist
 Selma G. Lanes (1929–2009), amerikanische Autorin, Lektorin, Literaturkritikerin und Journalistin